Цинциннати Редс в сезоне Главной лиги бейсбола 1995 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 85 матчей в 144 проведённых играх. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Лос-Анджелес Доджерс и выиграла серию 3-0. В финальной серии Национальной лиги Цинциннати Редс уступили 0-4 Атланта Брэйвз.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 5
 Выигрышей: 0
 Поражений: 5
 Процент побед: 0
 Очков набрано: 24
 Очков пропущено: 37

Май 

 Игр: 26
 Выигрышей: 20
 Поражений: 6
 Процент побед: 76.92
 Очков набрано: 142
 Очков пропущено: 94

Июнь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 17
 Поражений: 11
 Процент побед: 60.71
 Очков набрано: 137
 Очков пропущено: 143

Июль 

 Игр: 26
 Выигрышей: 16
 Поражений: 10
 Процент побед: 61.54
 Очков набрано: 152
 Очков пропущено: 116

Август 

 Игр: 30
 Выигрышей: 19
 Поражений: 11
 Процент побед: 63.33
 Очков набрано: 166
 Очков пропущено: 101

Сентябрь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 12
 Поражений: 16
 Процент побед: 42.86
 Очков набрано: 121
 Очков пропущено: 131

Октябрь 

 Игр: 1
 Выигрышей: 1
 Поражений: 0
 Процент побед: 100
 Очков набрано: 5
 Очков пропущено: 1

Плей-офф 
 Первый раунд Национальной лиги:  Цинциннати Редс — Лос-Анджелес Доджерс 3-0

 Финальные серии Национальной лиги: Атланта Брэйвз — Цинциннати Редс 4-0

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Цинциннати Редс
МЛБ в сезоне 1995